Карабі-Яйла — найбільша кримська яйла, вапняковий масив у головній гряді Кримських гір у центральній їх частині. 
 Карабі-Яйлинська котловина — ботанічна пам'ятка природи національного значення Кримських гір на теренах Білогірському районі АР Крим.
 Урочище Карабі-Яйла — ботанічний заказник національного значення в урочищі Карабі-Яйла, що був створений у Кримських горах у Білогорському районі.
 Карабі - річка на Сицилії.